Аркадий Афанасьев:
 Афанасьев, Аркадий Георгиевич (род. 1959) — советский футболист.
 Афанасьев, Аркадий Петрович (1928—2022) — советский футболист, тренер.